Persone portanti il cognome Insam:
Adolf Insam
Alex Insam
Evelyn Insam
Leo Insam
Vivien Insam